Konins vojvodskap (polska Województwo konińskie) var åren 1975–1998 ett vojvodskap i centrala Polen. Huvudstad var Konin.

Städer

Referenser

Tidigare polska vojvodskap